A Figueira o Figueira pueden referirse a:

A Figueira 

 A Figueira (Aranga), lugar español de la parroquia de Muniferral, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Afigueira (Boiro), lugar español de la parroquia de Cures, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.

Figueira 

 Figueira (Lamego), freguesia portuguesa del municipio de Lamego, distrito de Viseu.
 Figueira (Paraná), municipio brasileño del estado de Paraná.
 Figueira (Penafiel), antigua freguesia portuguesa del municipio de Penafiel, distrito de Oporto.

Otros 

 Cova Figueira, localidad caboverdiana de la freguesia y municipio de Santa Catarina de Fogo, isla de Fogo.
 Figueira da Foz, ciudad portuguesa del distrito de Coímbra.
 Figueira de Castelo Rodrigo, municipio y villa portuguesa del distrito de Guarda.
 Figueira de Lorvão, freguesia portuguesa del municipio de Penacoba, distrito de Coímbra.
 Figueira dos Cavaleiros, freguesia portuguesa del municipio de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja.
 Figueira e Barros, freguesia portuguesa del municipio de Avis, distrito de Portalegre.
 Foros de Vale de Figueira, freguesia portuguesa del municipio de Montemor-o-Novo, distrito de Évora.
 São Julião da Figueira da Foz, antigua freguesia portuguesa del municipio de Figueira da Foz, distrito de Coímbra.
 Vale de Figueira (Santarém), antigua freguesia portuguesa del municipio de Santarem, distrito de Santarém.
 Vale de Figueira (Tabuaço), antigua freguesia portuguesa del municipio de Tabuaço, distrito de Viseu.
 Vale de Figueira (São João da Pesqueira), freguesia portuguesa del municipio de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.